|-
| (49601) 1999 FG22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49602) 1999 FH24||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49603) 1999 FC25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49604) 1999 FP25||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49605) 1999 FE26||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49606) 1999 FU27||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49607) 1999 FC28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49608) 1999 FX28||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49609) 1999 FO29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49610) 1999 FY29||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49611) 1999 FV30||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49612) 1999 FA31||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49613) 1999 FS32||||23 березня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49614) 1999 FB39||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49615) 1999 FW41||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49616) 1999 FY42||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49617) 1999 FJ43||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49618) 1999 FC44||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49619) 1999 FU46||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49620) 1999 FH51||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49621) 1999 GL||1999 GL||6 квітня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (49622) 1999 GO3||||9 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49623) 1999 GB5||||7 квітня 1999||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (49624) 1999 GR10||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49625) 1999 GS10||||11 квітня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49626) 1999 GL16||||9 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49627) 1999 GP16||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49628) 1999 GV16||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49629) 1999 GF20||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49630) 1999 GB21||||15 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49631) 1999 GA23||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49632) 1999 GV37||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49633) 1999 GC38||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49634) 1999 GS41||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49635) 1999 GA47||||6 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49636) 1999 HJ1||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49637) 1999 HO8||||16 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49638) 1999 HK9||||17 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49639) 1999 JJ17||||15 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49640) 1999 JH19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49641) 1999 JX25||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49642) 1999 JK26||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49643) 1999 JH31||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49644) 1999 JJ33||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49645) 1999 JU34||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49646) 1999 JX34||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49647) 1999 JW37||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49648) 1999 JR45||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49649) 1999 JC46||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49650) 1999 JH61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49651) 1999 JR66||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49652) 1999 JW81||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49653) 1999 JO85||||15 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49654) 1999 JV85||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49655) 1999 JY87||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49656) 1999 JK92||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49657) 1999 JH99||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49658) 1999 JK105||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49659) 1999 JC118||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49660) 1999 JU130||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49661) 1999 JH138||||8 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49662) 1999 KC3||||17 травня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49663) 1999 LV4||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49664) 1999 MV||1999 MV||22 червня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49665) 1999 NL2||||12 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49666) 1999 NZ57||||13 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49667) 1999 OM2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49668) 1999 OP2||||22 липня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49669) 1999 RZ30||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49670) 1999 RZ33||||10 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49671) 1999 RP46||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49672) 1999 RM103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49673) 1999 RA215||||13 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Дональд Девіс,Бретт Ґледмен,Керол Мізі
|-
| (49674) 1999 SB5||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49675) 1999 SW27||||18 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49676) 1999 TZ2||||2 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49677) 1999 TB3||||4 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (49678) 1999 TQ7||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49679) 1999 TZ7||||6 жовтня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (49680) 1999 TN9||||7 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (49681) 1999 TN25||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49682) 1999 TT29||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49683) 1999 TX70||||9 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49684) 1999 TH137||||6 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49685) 1999 TT145||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49686) 1999 TP154||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49687) 1999 TQ178||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49688) 1999 TO198||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49689) 1999 TM200||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49690) 1999 TB212||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49691) 1999 TJ230||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49692) 1999 UB7||||29 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49693) 1999 UR10||||31 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49694) 1999 US41||||18 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49695) 1999 UF42||||20 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49696) 1999 UW42||||28 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49697) 1999 UK52||||31 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 49698 Vachal||1999 VA||1 листопада 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 49699 Хідетакасато (Hidetakasato)||1999 VZ||3 листопада 1999||Яцука||Хіросі Абе
|-
| 49700 Матер (Mather)||||1 листопада 1999||Королівська обсерваторія Бельгії||Ерік Вальтер Ельст, Ipatov, S. I.
|}

49600